Kościół św. Andrzeja we Wrocławiu (Stabłowice Nowe)
 Kościół św. Andrzeja Apostoła we Wrocławiu
 Kościół św. Andrzeja Boboli we Wrocławiu